Церковь Бориса и Глеба во граде (Церковь Бориса и Глеба в кремле, в Околотке) — несохранившийся православный храм Новгородского детинца.

Церковь Бориса и Глеба во граде (в кремле) или над Волховом, на конце Пискупли улицы, в Околотке, в Детинце впервые известна как деревянная церковь 1146 года. Каменная же церковь взамен деревянной заложена Садко Сытинычем (Съдко Сытиниць) в 1167 году, Садко Сытиныч стал, вероятно, прототипом героя былин — Садко. Церковь была освящена архиепископом Иоанном в 1173 году. Согласно данным начала 1620-х — церковь Бориса и Глеба была ружной.

Археологическое изучение 
Бытовало мнение, что на её месте — на конце Пискупли улицы, стояла первая тринадцатиглавая деревянная церковь Софии Премудрости Божией, предшественница каменного Софийского собора, но по результатам археологических раскопок это предположение было опровергнуто. Фундаменты церкви были раскрыты в 1940 году во время раскопок под руководством Александра Строкова, при этом в западной части фундамента была найдена резная известняковая капитель с орнаментом, большое количества каменных крестов и др., были обнаружены погребения под полом церкви, причём в пяти из них сохранились фрагменты диадем. По результатам реконструкции это монументальное здание не имело аналогов в новгородском зодчестве XII века как по своим размерам, так и по использованию резных украшений.

Церковь Андрея Стратилата и церковь Бориса и Глеба 

Церковь Андрея Стратилата, ныне стоящая в детинце близ того места (южнее), где была церковь Бориса и Глеба, называется в росписях 1577—1589 годов (росписи ружных церквей) и 1615 года придельной, но по Семисоборной росписи и росписи 1617 года в церкви Бориса и Глеба не было придела. В 1969 году в нижней части церкви Андрея Стратилата  и  обнаружили и изучили остатки лестничной башни церкви Бориса и Глеба.

История 
В 1262 году церковь сгорела от попадания молнии, после чего была восстановлена, но в самом начале XIV века — рухнула. В 1305 году новая каменная церковь была вновь освящена архиепископом Феоктистом, после завершения строительства начатого в 1302 году, причём Феоктист в 1300 году, в ещё несгоревшей церкви Бориса и Глеба, был знаменован на владычную кафедру.

Храм был поновлён в середине XIV века, за счёт серебра полученного от похода на Ореховец. В 1405 году из-за пожара охватившего Людин конец церковь опять сгорела и только в 1441 году по указанию архиепископа Евфимия храм был отстроен вновь, а в 1442 году к храму была добавлена новая глава, после явления чуда мироточения иконы Богоматери во время литургии .

В 1652 году церковь рухнула и с тех пор более не восстанавливалась.

Историческое значение 
Предания, также связывают эту церковь, с хранившимися в ней «палицами Перуна», которые новгородцы использовали во время междусобиц. По приказу митрополита Никонав 1652 году эти палицы были сожжены, по мнению академика , эти сведения о палицах, «связующие языческие и христианские реалии», делают церковь Бориса и Глеба во граде хранительницей древних традиций, что «дополняет характеристику памятника как имеющего особое значение в структуре новгородской и церковной политической организации».

Церковь Бориса и Глеба во граде — духовный центр Прусской улицы, упоминается в уставе Ярослава Мудрого о мостех (о порядке мощения улиц Торговой стороны и Детинца, а также сооружения Великого моста), как конечный пункт обязанности мощения улицы жителями. Предполагают также, исходя из летописных сведений, что церковь была «вечевым храмом» Людиного конца и Прусской улицы. Церковь Бориса и Глеба во граде изображена на иконе «Видение пономаря Тарасия» и на омофоре патриарха Никона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Главная находка — стена: утраченный храм XII века изучают археологи в Новгородском кремле, 21.07.2020

Исчезли в 1652 году
Здания и сооружения, построенные в 1146 году
Храмы Великого Новгорода
Новгородский детинец
Новгород
Новгород
Новгород
Великий Новгород